Straumann, une entreprise suisse produisant des équipements pour la chirurgie dentaire.

Personnes 
 Éric Straumann (né en 1964), homme politique français.
 Norbert Straumann (né en 1936), physicien suisse.

Et aussi :
 Helen Schüngel-Straumann (né en 1940), théologienne suisse.

Homonymie de patronyme